Karlsberg kan syfta på:

Sverige 
 Karlsberg (driftplats) – en driftplats längs Stambanan genom övre Norrland, se Lista över trafikplatssignaturer i det svenska järnvägsnätet

Se även 
 IK Oddevold, tidigare Karlsbergs IF
 Carlsberg
 Karlberg